Jedenaste zawody w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich 2018/2019 rozegrane zostały na Wielkiej Krokwi w Zakopanem w dniach 19–20 stycznia.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał Norweg Johann André Forfang wyprzedzając swojego rodaka Roberta Johanssona sklasyfikowanego na drugiej pozycji o ponad pięć punktów. Trzecie miejsce w zawodach zajął reprezentant Słowenii Timi Zajc. W czołowej dziesiątce kwalifikacji znalazło się dwóch polskich skoczków, kolejno Aleksander Zniszczoł (6. miejsce) oraz Dawid Kubacki (10. miejsce). Reprezentacja Polski jako gospodarze wystawili pięciu dodatkowych skoczków w formie grupy krajowej, którzy w pełni uzyskali awans do konkursu indywidualnego. Skakano z dwunastej, trzynastej, czternastej oraz piętnastej belki startowej.

Konkurs drużynowy wygrała reprezentacja Niemiec, którą reprezentowali Markus Eisenbichler, David Siegel, Stephan Leyhe oraz Karl Geiger. Ze zaledwie jedną dziesiątą punktu straty do zwycięzcy na drugim miejscu sklasyfikowana została reprezentacja Austrii. Trzecie miejsce na podium zajęli Polacy, których reprezentowali Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot. Kubacki w swojej drugiej próbie ustanowił nowy rekord skoczni. Na starcie pojawiło się łącznie dziesięć zespołów. Całe zawody odbyły się z belek szesnastej, osiemnastej oraz dziewiętnastej.

Niedzielny konkurs indywidualny wygrał Austriak Stefan Kraft. Drugie miejsce, podobnie jak w kwalifikacjach zajął Norweg Robert Johansson, a jego strata wyniosła niecałe trzy punkty. Skład podium uzupełnił Japończyk Yukiya Satō, dla którego było to pierwsze w historii jego startów podium Pucharu Świata. W czołowej dziesiątce zawodów nie uplasował się żaden z polskich skoczków. Najlepszy był dopiero dwunastej pozycji Dawid Kubacki. Zawody rozegrane zostały z belek od czternastej do osiemnastej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem był Ryszard Guńka oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Geir Steinar Loeng, a jego asystentem – Marko Mlakar. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz Morten Solem.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 18 stycznia 2019

Konkurs drużynowy – 19 stycznia 2019

Konkurs indywidualny – 20 stycznia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem
2019 w polskim sporcie